Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи — международное соревнование среди спортсменов до 23 лет, проводящееся раз в 2 года Европейской легкоатлетической ассоциацией. Традиционно проходит в середине июля. К участию допускаются спортсмены, которым в год проведения чемпионата исполняется 20, 21 или 22 года. Более молодые атлеты (входящие в юниорскую и юношескую категории) не имеют права выступать в данном первенстве. Первый турнир состоялся в 1997 году.

История 
Первый официальный турнир по лёгкой атлетике для спортсменов до 23 лет был организован в 1992 году. В британском Гейтсхеде 6 команд разыграли Кубок Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи, организованный по типу одного из старейших официальных соревнований, Кубка Европы. Каждая страна выставляла в каждом виде одного участника, приносившего своим выступлением очки команде. По их сумме определялась страна-победительница (ей стала Германия). При этом нижней границы возраста участников не существовало, отчего в соревнованиях могли принимать участие и юниоры (возраст до 20 лет), и юноши (возраст до 18 лет). Кубок просуществовал ещё один розыгрыш (через 2 года в 1994-м его снова выиграла Германия), после чего был упразднён.

Заново к идее проведения континентальных соревнований среди молодёжи Европейская ассоциация вернулась спустя 3 года, когда в 1997 году в финском Турку был организован первый чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет. При этом были установлены чёткие возрастные рамки для участников: в год проведения первенства им должно исполниться 20—22 года. Таким образом, юниоры и юноши не могли принять участие в данном турнире.

Главной целью организации чемпионата является содействие более плавному переходу спортсменов от выступлений в юниорской категории к взрослым соревнованиям. Все используемые снаряды для метаний, барьеры для барьерного бега идентичны по своим размерам (весу, высоте) тем, что используются во взрослых соревнованиях. Состязания проходят в 44 дисциплинах, входящих в олимпийскую программу (изначально — в 43, в 2001 году добавился женский бег на 3000 метров с препятствиями). Только марафон и ходьба на 50 километров из числа олимпийских видов не представлены на молодёжном чемпионате Европы.

Формат 
В соревнованиях принимают участие легкоатлеты, представляющие национальные федерации, входящие в Европейскую легкоатлетическую ассоциацию.

Право выступать имеют только те спортсмены, чей возраст на 31 декабря года проведения турнира будет составлять 20, 21 или 22 года.

От одной страны в каждом индивидуальном виде могут выйти на старт до 3 спортсменов, выполнивших в установленный период соответствующий квалификационный норматив. Страна также может выставить 1 спортсмена в каждом индивидуальном виде без норматива.

Страна может заявить по одной команде во все эстафетные дисциплины. Допускается замена в финале до 2 участников команды от состава, бежавшего в предварительном забеге.

Чемпионаты

Рекорды чемпионатов 
Следующие результаты являются лучшими в истории молодёжных чемпионатов Европы.

Мужчины

Женщины 

* Упразднённая дисциплина

Общий медальный зачёт (1997—2015)

См. также 
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юношей

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике